Kara-kum (Garagum) – pustynia w Turkmenistanie
 Kara-kum Centralny – część pustyni Kara-kum
 Kara-kum Południowo-Wschodni – część pustyni Kara-kum
 Kara-kum Zaunguski – część pustyni Kara-kum
 Kara-kum Nadaralski – pustynia w Kazachstanie
 Karakum – pustynia w zachodnim Kazachstanie, u północno-wschodnich wybrzeży Morza Kaspijskiego
 Karakum – pustynia we wschodnim Kazachstanie, na prawym brzegu rzeki Ili, na południowy wschód od Żarkentu, przy granicy z Chinami
 Karakum – pustynia we wschodnim Kazachstanie, pomiędzy jeziorem Bałchasz a jeziorem Sasykköl